Everman (Teksas)
 Jason Everman

Zobacz też